89. Mistrzostwa świata w kolarstwie szosowym – zawody kolarskie, które odbyły się w dniach 9–16 października 2016 w stolicy Kataru, Dosze. Były to pierwsze w historii kolarskie mistrzostwa świata zorganizowane w tym kraju oraz na Bliskim Wschodzie. Jedynym zawodnikiem, który obronił tytuł mistrza świata był Słowak Peter Sagan w wyścigu indywidualnym ze startu wspólnego. Wśród multimedalistów najlepszym okazał się zdobywca dwóch złotych medali, Niemiec Tony Martin, który triumfował w jeździe indywidualnej i drużynowej na czas. Polacy w mistrzostwach nie zdobyli żadnego medalu.

Kalendarium zawodów

Lista uczestniczących reprezentacji 
W mistrzostwach świata w kolarstwie szosowym brało udział 914 osób (247 kobiet i 667 mężczyzn) z 86 reprezentacji. Najliczniejsze reprezentacje wystawiły: Włochy (42 osoby), Belgia (39) i Holandia (38). Obowiązywał specjalny system kwalifikacji ustalony przez UCI dla jazd drużynowych oraz przyznający odpowiednią liczbę miejsc dla danej reprezentacji w pozostałych konkurencjach.

Zawodnicy i zawodniczki polscy 
Wstępnie do mistrzostw świata w kolarstwie szosowym Polska zgłosiła 35 osób. Ostatecznie do wyścigów indywidualnych skład reprezentacji Polski ogłosił Polski Związek Kolarski, zgłaszając 24 osoby (14 zawodników oraz 10 zawodniczek). Dodatkowo angielska grupa Team Sky zgłosiła jeszcze jednego polskiego zawodnika do wyścigu drużynowego.

Obrońcy tytułów

Premie

Medaliści

Szczegóły

Klasyfikacja medalowa i punktowa oraz multimedaliści

Uwagi

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 
 
 
 

Mistrzostwa świata w kolarstwie szosowym
2016 w kolarstwie
2016 w Katarze
Sport w Dosze